Cantero puede referirse a:

Un artesano de la cantería, arte de labrar las piedras para las construcciones (véase marcas de cantero).
Un hombre que tiene por oficio extraer piedras de una cantera.
El extremo de algunas cosas duras que se pueden partir con facilidad: un cantero de pan.
Cada una de las porciones, por lo común bien delimitadas, en que se divide una tierra de labor para facilitar su riego.
Un cuadro de un jardín o de una huerta.
Un apellido español de origen castellano, Cantero:
José Luis Cantero, el Fary (1937-2007), cantante español;
Federico Cantero Villamil (1874-1946), ingeniero español;
Leonardo Cantero (1907-1995), fotógrafo español;
Javier Cantero (1957-), presidente del Club Atlético Independiente.